Mossa – comune italiano
Mossa – del gioco degli scacchi
Mossa – tecnica nel mondo dei Pokémon
Antonio Simon Mossa – architetto e politico italiano
Paolo Mossa – poeta italiano
Vico Mossa – architetto e scrittore italiano